O Campeonato Carioca de Basquete de 1952 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Por causa de dificuldades de datas, o campeonato foi disputado em apenas um turno.

Classificação Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1952
Esporte no Brasil em 1952
1952 no basquetebol